Vetschau ist der Name von:

 Vetschau/Spreewald, Stadt im Landkreis Oberspreewald-Lausitz in Brandenburg
 Vetschau (Aachen), Ortsteil von Aachen in Nordrhein-Westfalen